В българския език артист може да се отнася за:
 актьор, участващ в представления, изпълняващ роли в киното или театъра
 всички творци, които работят в областта на визуалните изкуства - архитектура, фотография и други. Понятието артист може да се използва и в общия смисъл за всички хора на изкуството - художници, скулптори, писатели, поети, музиканти.